Кек-Джар — название населённых пунктов.

Киргизия
 Кек-Джар — село Кочкорского района Нарынской области Киргизии.
 Кек-Джар — село Ак-Талинского района Нарынской области Киргизии.
 Кек-Джар — село в Аламудунском районе Чуйской области Киргизии.